Franz Mayerhofer ist der Name folgender Personen:

* Franz Mayerhofer (Schauspieler, 1786) (1786–1871), österreichischer Schauspieler 
 Franz Mayerhofer (Schauspieler, 1815) (1815–1862), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Franz von Mayerhofer (1822–1874), österreichischer Unternehmer, Kammerfunktionär und Politiker 
 Franz Mayerhofer (Maler) (vor 1823–nach 1897), zwei österreichische Maler

Siehe auch:
 Franz Maierhofer (1897–1943), deutscher Politiker (NSDAP)
 Franz Mayrhofer